Termenul „Seal” se poate referi la:

Antroponime
Seal (n. 1963), (Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel) muzician de culoare, englez, cu albumele Seal (1991), (1994), (2003) 
Barry Seal (1939–1986), contrabandist și informant CIA USA
Brajendra Nath Seal (1864–1938), umanist, filozof indian
David Seal (n. 1972), soccer player australian
Elisabeta Seal (n. 1933), actriță italiană
Jimmy Seal (n. 1950), fotbalist englez
Alte utilizări
Fairey Seal, bombardier britanic
USS Seal, submarine militare SUA
HMS Seal, submarine și nave britanice